Strand – miasto w Republice Południowej Afryki
 Strand – gmina w Norwegii
 Strand – ulica w Londynie
 Strand – nieczynna stacja metra londyńskiego (od 1915 roku znana jako Aldwych)
 Strand – dawna stacja metra londyńskiego (od 1973 roku część stacji Charing Cross)
 Strand Bookstore – księgarnia w Nowym Jorku
 Strand Magazine – brytyjski miesięcznik